Das Mixed der Australian Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Jim Pugh und Jana Novotná. Das Finale gewannen die Titelverteidiger in zwei Sätzen gegen Sherwood Stewart und Zina Garrison.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1989